Карл Густав Ка́ссель (; 20 октября 1866, Стокгольм — 15 января 1945, Йёнчёпинг) — шведский экономист, представитель Стокгольмской школы, автор закона Касселя, модели Вальраса — Касселя.

Биография 
Карл родился 20 октября 1866 года в Стокгольме.

В 1895 году получил докторскую степень по математике в Уппсальском университете.
Благодаря фонду Лорена, в 1898 году прослушал курс лекции по экономике в Тюбингенском университете, затем семестр в Берлинском университете, в 1899 году обучался в Гёттингенском университете, в 1901—1902 годах обучался в Англии, в 1902 году вернулся в Швецию.

В 1904—1933 годах занимал пост профессора в Стокгольмском университете, в 1904—1919 годах — главный эксперт по налогообложению Министерства финансов Швеции, руководитель банковского комитета.

Меморандум Касселя о мировой валютной проблеме был издан Лигой Наций и представлен на международной финансовой конференции, проходившей в Брюсселе в 1920 году, его предложения были приняты рядом европейских стран в стабилизации своей валюты.
Кассель был назначен почётным лектором Оксфордского университета на лекциях памяти Родоса на протяжении лета 1932 года.

Кассель умер 15 января 1945 года в Йёнчёпинге.

Карл Густав Кассель был женат на Ингеборге Мёллер (Ingeborg (Johanna) Björnson Möller) — дочери художников  и Жанетт Мёллер.

Основной вклад в науку 
Г. Кассель критикует все квази-кейнсианские предложения, такие как общественные работы, пособия по безработице и все формы дефицитного финансирования.

В выпущенной в 1918 году книге «Теория общественного хозяйства» Г. Кассель предложил модель общего экономического равновесия («модель Вальраса - Касселя»), которая в дальнейшем разрабатывалась в неовальрасианской теории общего равновесия в работах А. Вальда, Дж. фон Неймана, К. Эрроу, Дж. Дебрё, Т. Купманса и др.

Сопоставляя оптовые цены за период 1850—1910 годов с размерами золотого запаса, вывел закон Касселя, что экономическая стабильность в долгосрочном периоде обеспечивается ежегодным приростом капитала (которому пропорционален рост национального дохода) в размере 3%, и на основе этой закономерности сформулировал денежную теорию экономического цикла.

Кассель после Первой мировой войны являлся теоретиком и экспертом по вопросам денежного обращения, энергично боролся за восстановление золотого стандарта. В двух меморандумах, написанных для Лиги Наций, обосновал теорию паритета покупательной способности.

Кассель выступал против концепции народонаселения Викселля, доказывая, что если в какой-либо стране рост населения обнаруживает тенденцию к снижению, то её опередят соседние государства.

Библиография 
 Кассель Г. Второй меморандум по вопросу о мировом денежном рынке, представленный Лиге Наций. Пер. с англ. Казань: Комиссия по изучению финансовых вопросов при Нар.ком.фин. Тат.ССР, 1922 (англ. The worlds' monetary problems; two memoranda, 1921)
 Кассель Г. Мировая денежная проблема. (сер. "Мировое хозяйство", вып.2.). — М.: ВСНХ, 1922 (нем. Das Geldproblem der Welt. München, 1921)
 Кассель Г. Ценность денег. // Деньги (сер. "Теоретическая экономия в отрывках", вып.2). — М.: Плановое хозяйство, 1926 (нем. Theoretische Socialökonomie. Ch.II. 1918)
 Кассель Г. Теория конъюнктур. — М.: Тип. ЦУП ВСНХ, 1925
 Кассель Г. Основные идеи теоретической экономии. — М., 1929 (нем. Grundgedanken der theoretischen Ökonomie. Vier Vorlesungen. Leipzig, 1926)
 Кассель Г. Причины падения цен. // Буржуазные экономисты о мировом кризисе / Сб.статей. — М.–Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1931 (англ. Times. Annual financial and commercial review)
 Кассель Г. Инфляция и валютный курс. — М.: Эльф-Пресс, 1995 
 Cassel G. Fundamental Thoughts in Economics, 1925.

Примечания

Литература 
 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 4-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — с. 555
 Кадочников Д.В.  Международная координация финансово-экономической политики: научное наследие Густава Касселя // Вопросы экономики. 2012. №1. С. 51-64.
 Kadochnikov D.  Gustav Cassel's purchasing power parity doctrine in the context of his views on international economic policy coordination  //European Journal of the History of Economic Thought. 2013.  Vol. 20, No. 6. P. 1101-1121 

Члены Шведской королевской академии наук